Stoffelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Stoffelbach (Reppisch), Zufluss der Reppisch in Dietikon, Kanton Zürich
 Stoffelbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf bis in Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg des Waldstetter Bachs (zum danach zunächst auch erst noch Waldstetter Bach genannten Strümpfelbach, zur Rems)

Siehe auch:
 Staffelbach